Loobach (von Loo für Wald) ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz:

 Loobach (Brüelbach), linker Zufluss des Brüelbachs (zur Töss) bei Kyburg in der Gemeinde Illnau-Effretikon, Kanton Zürich
 Loobach (Dorfbach), linker Zufluss des Dorfbachs (zum Rietbach) in der Gemeinde Bachenbülach, Kanton Zürich
 Loobach (Haselbach), rechter Zufluss des Haselbachs in der Gemeinde Mettmenstetten, Kanton Zürich
 Loobach (Lochmülibach), rechter Zufluss des Lochmülibachs (zum Binnenkanal) in der Gemeinde Homburg, Kanton Thurgau
 Loobach (Waldbach), linker Zufluss des Waldbachs (zum Mattenbach) in der Stadt Winterthur, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Lobach
 Lohbach
 Lohgraben